

Biografia 
È conosciuto per aver recitato la parte del drugo Pete nel film di Stanley Kubrick Arancia meccanica (suo primo film), .

Filmografia parziale 
 Arancia meccanica (A Clockwork Orange), regia di Stanley Kubrick (1971)

Collegamenti esterni